German Tennis Championships 2018, właśc. German Tennis Championships 2018 presented by Kampmann – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu German Tennis Championships rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2018 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 753 255 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Niemczech